La BeNe League est une compétition de hockey sur glace créée en 2015, cette compétition compte 16 équipes (8 belges et 8 néerlandaises), et se joue également sur l'ensemble des deux territoires.

Histoire 
En 2015, les deux fédérations (RBIHF et NIJB) décidèrent d'un commun accord de créer une ligue commune qui comprendra dix clubs néerlandais et six clubs belges.

Celle-ci voulait ainsi mettre en place un championnat plus attractifs.

À l'issue de la saison, le meilleur club belge et le meilleur club néerlandais remportent honorifiquement et respectivement les titres de champion de Belgique et de champion des Pays-Bas.

Clubs participants

Anciens clubs

Palmarès

Références 

 
Compétition fondée en 2015